Система «Ниппель» — художественный фильм 1990 года, премьера состоялась в мае 1991 года.

Сюжет 
Сеня Родимцев выходит на поруки из психиатрической клиники. Жильцы коммунальной квартиры, отчаявшись благоустроить свой быт, решились на террористический акт. Исполнителем выбирают Родимцева, подобная акция для него — не первая. Объект покушения — председатель исполкома Лазарь Фомич по прозвищу Бамбук, который, в свою очередь, инсценирует спектакль: сотрудники исполкома, изображающие разъяренных просителей, обстреливают его кабинет. Став свидетелем происходящего и сочувствуя «потерпевшему», Сеня отказывается от своего намерения, но узнав, что его обманули, не меняет своего решения. Осмыслив всё, Сеня покидает «нормальную» жизнь и возвращается в больницу.

В ролях 
 Борис Романов — Сеня Родимцев
 Татьяна Лаврова — Софья Леонидовна
 Анатолий Кузнецов — Лазарь Фомич Бамбук
 Валентин Смирнитский — Вова
 Лев Борисов — «Ворошиловский стрелок»
 Ирина Розанова — секретарша Бамбука
 Марина Полицеймако — Лилечка
 Семён Фарада — обитатель коммуналки
 Наталья Аринбасарова — «милая»

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Панкратов-Чёрный
 Автор сценария: Владимир Зайкин
 Оператор: Сергей Филиппов
 Художник: Николай Емельянов
 Композитор: Евсей Евсеев
 Продюсеры: Михаил Литвак, Марк Рудинштейн
 Киностудия «Глобус»

Ссылки 
 
Фильмы СССР 1990 года
Кинокомедии 1990 года
Кинокомедии СССР
Фильмы Александра Панкратова-Чёрного